Pokój paryski (1763)
 Pokój wersalski (1783)
 Pokój paryski (1810)
 Pokój paryski (1814)
 Pokój paryski (1815)
 Pokój paryski (1898)
 Pokój paryski (1898)
 Pokój paryski (1920)
 Pokój paryski (1947)
 Pokój paryski (1973)

Zobacz też 
 traktat paryski